Un fourgon est un véhicule de transport de marchandises. Il peut s'agir :
 de fourgon routier, plus communément appelé « camionnette » ou « fourgonnette », ou plus particulièrement du fourgon blindé
 de fourgon ferroviaire, un wagon de transport de marchandises.
 d'un véhicule hippomobile servant au transport de marchandises.
Un fourgon désigne également un instrument servant à attiser le feu, genre tisonnier (Petit Robert).

Homonymie de transport